Форно () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Форно-ди-Дзольдо — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Беллуно.
 Форно-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.